Олисе — фамилия.
 Олисе, Азубуике (род. 1978) — нигерийский футболист.
 Олисе, Сандей (род. 1974) — нигерийский футболист и футбольный тренер.
 Олисе, Секу (род. 1990) — нигерийский футболист.
  — нигерийский футболист и тренер. Приемный отец Секу Олисе, брат Игуту и Сандея Олисе.
  (род. 1980) — нигерийский футболист. Брат Черчиля и Сандея Олисе.